Cylon peut désigner :
 Cylon, conspirateur athénien du début du 
 Cylon de Crotone, citoyen de Crotone en Grande-Grèce, dont Pythagore refusa l'entrée dans la communauté pythagoricienne.
 Cylon (Battlestar Galactica), une espèce dans la série télévisée américaine Galactica (1978, 1980) et des robots dominant les Ovions dans la série Battlestar Galactica (2003).